Tímea Babos e Jaroslava Švedova erano le detentrici in carica ma hanno scelto di non partecipare all'evento.

Aleksandra Krunić e Kateřina Siniaková hanno sconfitto in finale Margarita Gasparjan e Aleksandra Panova per 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (quarti di finale)
 Misaki Doi /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Ol'ga Govorcova /  Klaudia Jans-Ignacik (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2014
WTA Tour 2014